Barth kan have flere betydninger:

 Christian Samuel Barth − (1735-1809) oboist i Det Kongelige Kapel 1786-97. Far til oboisterne og komponisterne Christian Frederik Barth og Frederik Philip Carl August Barth.
 Frederik Philip Carl August Barth – (1775-1804) var tysk-dansk oboist i Det Kongelige Kapel (1789-1804), komponist og søn af Christian Samuel Barth. Bror til Christian Frederik Barth.
 Christian Frederik Barth − (1787-1861) var en dansk obovirtuos og komponist. Oboist i Det Kongelige Kapel 1802-1841. Søn af Christian Samuel Barth og bror til Frederik Philip Carl August Barth.
 Søren Christian Barth − (1803-1895) var en dansk officer; søn af Frederik Philip Carl August Barth.
 Wilhelm Herman Barth − (1813-1896), dansk musiker, komponist og musikteoretiker; søn af tømrer Friderich Wilhelm Barth (født i Berlin 1787)

 Heinrich Barth − (1821-1865) tysk opdagelsesrejsende og Afrika-forsker
 Karl Barth − (1886-1968) schweizisk evangelisk-reformert teolog
 Barth (amt) – tysk amt i Landkreis Nordvorpommern
 Barth (by) – tysk by i Landkreis Nordvorpommern
 Barth Island − Nunavut, Canada, en arktisk ø.
 Barths syndrom − en sjælden genetisk sygdom, navngivet efter den hollandske læge Peter Barth